Ангуа́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Иль-Лу-Овезер. Округ коммуны — Нонтрон.

Код INSEE коммуны — 24008.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 150 км северо-восточнее Бордо, в 45 км к северо-востоку от Перигё.

На западе коммуны протекает река , а на юго-востоке расположено озеро Руффьяк-ан-Перигор.

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 616 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 383 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 274 были экономически активными, 109 — неактивными (показатель активности — 71,5 %, в 1999 году было 66,8 %). Из 274 активных жителей работали 245 человек (131 мужчина и 114 женщин), безработных было 29 (12 мужчин и 17 женщин). Среди 109 неактивных 36 человек были учениками или студентами, 44 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина
 Замок Буше (XIV век)
 Замок Руффьяк (1872 год). Исторический памятник с 2002 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь